Aardrijkskunde
Abarca de Campos, gemeente in de Spaanse provincie Palencia in de regio Castilië en León

Personen met de achternaam Abarca
Josep María Abarca, Spaans waterpolospeler
Juan Abarca, Chileens voetballer
Luis Abarca, Chileens voetballer